Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni eliminatori dell'edizione 2021-2022 della Coppa di Croazia di calcio.

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Note

Voci correlate 
Coppa Croazia 2021-2022
1. HNL 2021-2022
2. HNL 2021-2022
3. HNL 2021-2022

Collegamenti esterni 
 
  Tabellone con i referti su hrnogomet.com
 
 

Edizioni della Coppa di Croazia